Northern Pacific Airways è una compagnia aerea a basso costo con sede ad Anchorage, Alaska, Stati Uniti, che prevede di iniziare le operazioni entro la fine del 2022. La compagnia opera anche con voli domestici all'interno dell'Alaska tramite i marchi Ravn Alaska e Ravn Connect ed è una controllata di FLOAT Alaska. Northern Pacific Airways prevede di operare voli transpacifici tra il Nord America e l'Asia, con hub all'aeroporto Internazionale di Anchorage-Ted Stevens. Il modello di business della compagnia è stato paragonato a quello di Icelandair.

Destinazioni 
Sebbene le rotte esatte non siano ancora state programmate, la compagnia aerea prevede di raggiungere destinazioni come Tokyo, Osaka, Seul, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, New York City e Orlando dall'aeroporto di Anchorage. A causa della chiusura dello spazio aereo russo e dei ritardi nella certificazione da parte delle autorità coreane e giapponesi, la compagnia aerea prevede di iniziare le operazioni il 15 dicembre 2022 con voli verso il Messico.

Flotta 
A dicembre 2022 la flotta di Northern Pacific Airways è così composta:

Note

Collegamenti esterni 

 

Compagnie aeree statunitensi